Bena, a bagolylepkeszerűek nemzetsége 
bena, tanzániai népcsoport 
bena, a tanzániai benák bantu nyelve 
Bena, albániai település
Bena, amerikai település Kaliforniában 
Bena, amerikai város Minnesotában 

Hasonló:
Béna (szlovákul Belina), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Losonci járás